Le  Grand Prix moto d'Indianapolis 2010 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 27 au  sur l'Indianapolis Motor Speedway. C'est la troisième édition du Grand Prix moto d'Indianapolis.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2 
La course a été arrêtée après un tour, en raison d'un accident impliquant Shoya Tomizawa et Michael Ranseder. Elle a ensuite repris mais la distance a été raccourcie à 17 tours.

Résultat des 125 cm³ 
Marc Márquez a reçu une pénalité de 20 secondes après la course pour avoir coupé le circuit.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Indianapolis
Indianapolis
Sport aux États-Unis en 2010
Sport en août 2010